Круть — фамилия и топоним, может означать:
 Круть, Василий Тарасович (1901—1986) — советский историк, преподаватель Исторического факультета МГПИ им. В. И. Ленина, фигурант скандалов в АН СССР в 1953 году
 Круть, Игорь Васильевич (1930—1996) — советский и российский геолог, историк науки.
 Круть, Майя Васильевна (1925—2011) — заведовала кафедрой иностранных языков Московского физико-технического института.

См. также 

 Круть-Балта — река в России.

Примечания